Easy Come, Easy Go (1928), een film van Frank Tuttle
Easy Come, Easy Go (1947), een film van John Farrow
Easy Come, Easy Go (1967), een film van John Rich